Египетская Премьер-лига 2016/2017 () — 58-й сезон чемпионата Египта по футболу. Он начался 15 сентября 2016 года и закончился 17 июля 2017 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Иттихад Аль Шурта», «Харас Эль-Ходуд» и «Газль Эль-Махалла». Их заменили «Аль-Наср Лел Тааден», «Шаркия» и «Танта», победители соответственно групп A, D и E во Втором дивизионе 2015/16, а затем победившие в плей-офф.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Страница лиги на egyptianfootball.net 
 Чемпионат Египта на soccerway 

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Спорт в Египте в 2016 году
Спорт в Египте в 2017 году